Canterbury Tales bzw. The Canterbury Tales steht für:

 Canterbury Tales, Geschichtensammlung von Geoffrey Chaucer (14. Jahrhundert)

davon abgeleitet:
 Canterbury Tales (Musical), britisches Musical von Nevill Coghill und Martin Starkie (1964)
 The Canterbury Tales (Animationsfilmreihe), britisch-russische Trickreihe (1998/2000)
 The Canterbury Tales (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2003)

Siehe auch:
 A Canterbury Tale, britischer Spielfilm von Michael Powell und Emeric Pressburger (1944)